Vesa Erik Hämäläinen, finski hokejist, * 20. april 1965, Rauma, Finska.

Hämäläinen je večji del kariere igral za klub Lukko Rauma v finski ligi, kjer je igral še za kluba KalPa Kuopio in Jokerit Helsinki. Ob tem je tri sezone igral za klub AIK IF v švedski ligi, eno pa za SC Langnau v švicarski ligi. Z odigranimi 894-imi prvenstvenimi tekmami je rekorder v finski ligi. Leta 1985 je bil kot 197. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj. Leta 2009 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 82/83
|
| 35
| 2
| 1
| 3
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska 2. liga
| 83/84
|
| 36
| 8
| 2
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 4
| 3
| 7
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 85/86
|
| 31
| 13
| 6
| 19
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 8
| 8
| 16
| +5
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 87/88
|
| 4
| 8
| 4
| 12
|
| 52
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 88/89
|
| 43
| 7
| 4
| 11
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 9
| 20
| 29
| 0
| 32
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +3
| 8
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 14
| 14
| 28
| +3
| 34
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| +4
| 4
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 12
| 21
| 33
| +10
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 16
| 21
| 37
| +26
| 30
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| -4
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 10
| 11
| 21
| +25
| 26
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| +9
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 49
| 6
| 19
| 25
| +25
| 18
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| +10
| 25
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +7
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 2
| 9
| 11
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 48
| 5
| 6
| 11
|
| 24
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 1
| 15
| 16
| +2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 13
| 10
| 23
| -5
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 99/00
|
| 54
| 6
| 12
| 18
| +6
| 36
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 00/01
|
| 56
| 10
| 16
| 26
| +11
| 30
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 44
| 10
| 11
| 21
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Langnau
| Švicarska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 02/03
|
| 53
| 3
| 14
| 17
| -1
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 03/04
|
| 56
| 11
| 15
| 26
| +7
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 04/05
|
| 56
| 2
| 7
| 9
| +3
| 34
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| +4
| 4
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 05/06
|
| 56
| 2
| 12
| 14
| +5
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 06/07
|
| 56
| 3
| 11
| 14
| +13
| 42
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 07/08
|
| 51
| 3
| 11
| 14
| 0
| 22
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1240
| bgcolor="#7FFF00" | 193
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | 482
| bgcolor="#7FFF00" | +170
| bgcolor="#7FFF00" | 792
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 75
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti AIK
Hokejisti SC Langnau
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih